Курдистанский динар — непризнанная денежная единица, использовавшаяся в Курдистанской автономии в Ираке после первой войны в Персидском заливе (1991). Была в обращении с 1991 по 2004 год.

Курдам в Ираке предоставили большую степень автономии при содействии Организации Объединённых Наций. Множество курдов в Ираке ожидали получения полной независимости с падением Саддама Хусейна в 2003 г.

До войны в Персидском заливе банкноты для Ирака печатались в Швейцарии. После введения в 1991 году санкций в отношении Ирака правительство страны лишилось возможности печатать деньги за рубежом, поэтому организовало их изготовление на месте, а все предыдущие («швейцарские») выпуски были изъяты из обращения с 5 мая 1992 и 10 мая 1992 года. Однако в трёх северных, курдских провинциях Ирака объявленные недействительными в целом в Ираке «швейцарские» банкноты остались законным средством платежа — первоначально они и получили название курдских динаров.

Однако турки боялись, что независимый Курдистан в Ираке пойдет дальше требования Курдистан в пределах Турции, для большей автономии. Они настоятельно возразили против автономного Курдистана в пределах Ирака и угрожали вторжением. Соединенные Штаты согласились с Турцией, так что планы относительно независимого Курдистана были еще раз аннулированы.

Монеты Курдистана 

В 2003 году были отчеканены монеты номиналом в 1, 10, 100 и 1000 динаров.

На монете в 1 динар изображён самый известный курд всех времён — Саладин (Салах ад-Дин). Саладин основал мощную Айубидскую династию и управлял ею с 1169 до 1193 г. Его дипломатические навыки, поддержанные хорошо дисциплинированной армией, позволили ему получить контроль над Египтом, Палестиной и Сирией от исламских и христианских противников. Даже его противники восхищались им за его галантность, правосудие и благочестие. 1 динар покрыт металлами бронзой и цинком, подобный используемому в американском центе, всего 5000 экземпляров.

Изображение монеты 10 динаров — персидские олени всего 10 000 экземпляров. Монета состоит из никеля, покрытого бронзой.

На серебряной монете достоинством 100 динаров изображена маленькая хищная птица из семейства соколиных, которая является родной Курдистану. Всего 800 экземпляров.
На золотой монете достоинством 1000 динаров изображен Саладин, восседающий на лошади с несущим в руках Курдским знаменем. Это изображение сделано из 22-каратного золота. Всего 98 экземпляров 10 динаров — 39 мм (размер серебряного доллара), в то время как другие монеты — 27 мм в диаметре.

Горы часто фигурировали в курдских сказаниях, так что обратная сторона всех монет показывает четыре вершины гор, которые символизируют четыре общины с главными курдскими поселениями. Над горами возвышается солнце, которое является традиционным символом курдов, предшествовавшим переходу нации к Исламу. Надписи на монетах сделаны на двух курдских диалектах: сорани и курманджи. Существующие монеты 1 и 10 динаров фактически распределяются среди жителей Иракского Курдистана.

Согласно данным каталога Krause Publications «Unusual world coins» эти монеты выпущены правительством Курдистана в изгнании. По данным сайта Colnet эти монеты были изготовлены частным монетным двором в Форт-Лодердейле (Флорида).

Примечания

Литература 
 
  
 Изображения курдистанских динаров, сайт NGC 

Динар
Иракский Курдистан